La Coupe des Alpes désigne au moins quatre épreuves sportives :
 Coupe des Alpes (football), une compétition internationale de football créée en 1960 ;
 Coupe des Alpes (automobile), une course automobile arrêtée en 1971 ;
 Coupe Internationale des Alpes, une course automobile organisée de 1928 à 1936 ;
 Coupe des Alpes (Kendo), une compétition internationale de Kendo créée en 1992.